Mervyn Archdall ist der Name folgender Personen:

* Mervyn Archdall (Antiquar) (1723–1791), irischer Geistlicher und Historiker
 Mervyn Archdall der Ältere (um 1724–1813), irischer Militär und Politiker
 Mervyn Archdall der Jüngere (1763–1839), irischer Militär und Politiker 
 Mervyn Archdall (Bischof) (1833–1913), irischer Geistlicher, Bischof von Killaloe und Clonfert 
 Mervyn Edward Archdall (später Mervyn Edward Archdale; 1812–1895), irischer Sheriff und Politiker